Heinrich Basedow ist der Name folgender Personen:

* Heinrich II. Basedow (vor 1484–1523), deutsch-baltischer Geistlicher, Bischof von Kurland
 Heinrich Basedow der Ältere (1865–1930), deutscher Maler
 Heinrich Basedow der Jüngere (1896–1994), deutscher Maler